La saison 2013 du Championnat de Lituanie de football est la  de la première division lituanienne. Les 9 meilleurs clubs du pays sont regroupés en une poule unique où chaque équipe rencontre quatre fois ses adversaires. En fin de saison, le dernier du classement est relégué et remplacé par le meilleur club de deuxième division.

"SMSCredit.lt" devient le nouveau sponsor de la compétition cette saison, en remplacement de "General Financing" en 2012. Les matches sont diffusés sur la chaîne de télévision publique LRT. 

Cette saison voit le nombre d'équipes engagées se réduire à 9 contre 10 la saison passée et ne comporte donc aucun club promu. Les équipes se rencontreront chacune quatre fois (deux fois à domicile, deux fois à l'extérieur), soit le même format que la saison précédente .

Le Žalgiris Vilnius est couronné champion de Lituanie 2013 à l'issue de la dernière journée. Le club de la capitale prend la tête du championnat lors de la  et n'aura plus laissé les commandes à ses adversaires à partir de là. Le champion en titre, Ekranas, après avoir bien commencé la saison, se laisse dépasser par Zalgiris et Atlantas mais arrache tout de même la , synonyme de tour préliminaire de Ligue Europa.

L'attaquant international Nerijus Valskis, du FK Suduva Marijampole, termine en tête du classement des buteurs avec 26 réalisations.

Les 9 clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 
Au 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Meilleurs buteurs
Mis à jour le

Bilan de la saison

Notes et références 

Championnat de Lituanie de football
Lituanie
2013 en Lituanie